Becić ist der Familienname folgender Personen:
 Branko Becić, jugoslawischer Ruderer
 Vladimir Becić (1886–1954), jugoslawischer Maler